Кікай (, кікай тьо) — містечко в Японії, у південній частині префектури Каґосіма, на острові Кікаідзіма (інша назва — теж Кікай).

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  http://www.town.kikai.lg.jp/ 

Містечка префектури Каґошіма